3 miejscowości w Polsce: 
 Łysinin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Łysinin – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Łysinin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek